Adelcrantz est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :
 Carl Fredrik Adelcrantz (1716-1796), architecte suédois, fils de Göran Josuæ Adelcrantz ;
 Emanuel Adelcrantz (1721-1788), vice-président à la cour d'appel de Göta, frère de Carl Fredrik Adelcrantz ;
 Göran Josuæ Adelcrantz (1668-1739), architecte suédois.

Homonymie de patronyme germanique